Клари́сса — женское имя.

Персоналии 
 Клариче (Кларисса) Медичи (1493—1528) — аристократка из рода Медичи, тётя Катерины Медичи, будущей королевы Франции.

Искусство 
 «Кларисса» — эпистолярный роман Сэмюэла Ричардсона.
 «Кларисса» («Кларисса знает всё») — американский сериал для тинейджеров канала Nickelodeon.
 «Кларисса» — телевизионный художественный фильм французского кинорежиссёра Жака Дерэ.
 «Кларисса» — американский телесериал 2021 года, посвященный персонажу фильма «Молчание ягнят».

Другое 
 (302) Кларисса — астероид.

См. также 
 «Кларисса и Флоран»